Kokomo peut désigner :
 Kokomo, une ville américaine située dans l'Indiana ;
 Kokomo Arnold, un chanteur américain ;
 Kokomo, une chanson des Beach Boys sortie en 1988 ;
 Kokomo, une chanson du chanteur américain Eric Bibb ;
 Kokomo, un groupe de pop-rock-funk britannique ;
 Ko Ko Mo, un groupe de rock nantais.

Voir aussi 
 Ma-Ko-Ko-Mo, connu aussi sous le nom de Kokomo,  un chef indien.
 COCOMO, un modèle d'estimation de développement logiciel.